Live in Holland 1990 est un album de Mano Negra enregistré en live. Il est sorti en 1990 et est extrêmement difficile à trouver de nos jours. Cet album est un bootleg non officiel (mais d'excellente qualité sonore).

Liste des titres 

Album de Mano Negra
Album live sorti en 1990